Sierra (em português, serra) pode ser:

 Sierra Entertainment - uma empresa americana internacional de jogos eletrônicos fundada em 1979 por Ken Willians e Roberta Willians.
 José Luis Sierra - um futebolista chileno.
 Ford Sierra O Sierra é um modelo de porte médio da Ford.
 Sierra Madre - o nome dado a várias cadeias montanhosas do México.
 Sierra Maestra - uma região serrana de Cuba.
 Sierra - Um Sistema Operativo.
 Sierra (1950) - Um filme do gênero faroeste estrelado por Audie Murphy.
 La Sierra, município colombiano do Cauca

Desambiguação
Desambiguações de topônimos